Ciotola – contenitore per il cibo di forma semisferica
 Lucio Ciotola – comico italiano
 Nicola Ciotola – calciatore italiano